Еврьо може да се отнася за:
 Еврьо, град във Франция
 Еврьо (графство), средновековно графство в Нормандия
 Еврьо (династия), кралска династия в Навара
 Еврьо (окръг), окръг във Франция
 Еврьо-1, кантон във Франция
 Еврьо-2, кантон във Франция
 Еврьо-3, кантон във Франция